Coleophysis carinata är en snäckart som först beskrevs av Carpenter 1857.  Coleophysis carinata ingår i släktet Coleophysis och familjen Retusidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Snäckor
carinata